Ричард Кирк: Кирк, Ричард (род. 1962) — британский художник.
 Кирк, Ричард (1956—2021) — британский музыкант.